Мохамед Офкир (; 4 августа 1996, Норвегия) — норвежский футболист, защитник клуба «Волеренга».

Клубная карьера 
Офкир — воспитанник клуба «Лиллестрём». 12 апреля 2015 года в матче против «Олесунна» он дебютировал в Типпелиге. 24 апреля 2016 года в поединке против «Одда» Мохамед забил свой первый гол за «Лиллестрём».

В начале 2017 года Офкир перешёл в бельгийский «Локерен», куда его позвал Рунар Кристинссон, бывший тренер «Лиллестрёма». Мохамед подписал контракт на 2,5 года.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
	

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Лиллестрём»